Гига́нтский и́бис () — единственный вид монотипического рода Thaumatibis семейства ибисовых (Threskiornithidae). Основной ареал охватывает север Камбоджи, отчасти юг Лаоса. Национальная птица Камбоджи. Находится на грани исчезновения.

Места обитания и ареал
Гигантский ибис — обитатель околоводных равнинных местообитаний. Он встречается около рек и озёр, на болотистых открытых землях, реже в более или менее сомкнутых листопадных лесах вблизи прудов и временных водоёмов, на рисовых чеках. 

Прежде ареал птицы был значительно шире: юго-восток Таиланда, центральная и северная Камбоджа, юг Лаоса и юг Вьетнама. До 1920-х годов гигантский ибис был обычен в дельте Меконга. К XXI веку ареал сократился: теперь во Вьетнаме встреч этих птиц почти не фиксируют. Достоверно они отмечены лишь в национальном парке Йокдон. В Таиланде гигантский ибис исчез.

Описание
Самый большой ибис мировой фауны. Взрослые птицы длиной 102—106 см, высотой до 100 см и весом более 4 кг. Оперение тёмно-бурое, верх головы и верх шеи сероватые, без оперения. Клюв желтовато-коричневого цвета, ноги оранжевые, глаза тёмно-красные.

Образ жизни

Образ жизни гигантских ибисов мало изучен. Это оседлые территориальные птицы. Кормятся они обычно парами или небольшими семейными группами, иногда в смешанных группах с бородавчатыми ибисами. Питаются как водными и околоводными беспозвоночными, так и мелкими позвоночными (рыбы, амфибии, рептилии) животными, вылавливая их на прибрежных мелководьях. В случае обилия саранчи и цикад охотно используют эти виды корма, а также зерно.

Гнёзда строят на деревьях, предпочитая виды рода Dipterocarpus, расположенные вдали от поселений человека (обычно, не ближе 4 км). В сезон дождей (с июня по сентябрь) самка откладывает два яйца. Кормом для птенцов служат различные беспозвоночные, особенно дождевые черви, которых родители собирают на влажных лугах

Охранный статус 
Гигантский ибис находится на грани исчезновения и внесён в Красный список МСОП в связи с неуклонно сокращающейся численностью и уничтожением мест обитания. В 2014 году в пределах всего ареала число взрослых птиц оценивалась в 194 особи, что примерно соответствует общей численности 290 птиц. Площадь ареала 24700 км2 . Основные угрозы учёные видят в продолжающемся обезлесивании и освоении равнинных территорий в Камбодже и, в связанной с ними фрагментацией местообитаний. 

Гигантский ибис выбран национальной птицей Камбоджи.

Примечания 

Птицы Азии
Ибисовые
Монотипические роды птиц